Karl Möring – militare, pubblicista e politico austriaco
 Karsten Möring – politico tedesco
 Marcel Möring – scrittore ebreo olandese